

Праздники и памятные дни

Международные 
  — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
  — Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.
 День спортивного кино.

Национальные 
  — День независимости.
  — День работника культуры.
  — День службы безопасности Украины.
  — День Воли.

Религиозные

Католицизм 
 Благовещение Пресвятой Богородицы
 память , епископа Солсбери;
 память святых отшельников ;
 память святого Дисмаса.

Православие25 марта 2018 года // Православие и мир, православный календарь, 2018 г. 
 Память преподобного Феофана исповедника, Сигрианского (818 год);
 память праведного Финееса, первосвященника Израильского (ок. 1500 до н. э.);
 память святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604 год);
 память преподобного Симеона Нового Богослова (1021 год);
 память исповедника Александра Державина, пресвитера (1933 год);
 память священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, пресвитеров, преподобномученика Владимира (Волкова), архимандрита (1938 год);
 память священномученика Сергия Скворцова, пресвитера (1943 год);
 празднование Лиддской иконы Божией Матери (на столпе в Лидде) (I).

Именины 
 Католические: Баронтий, Дезидерий, Дисмас, Эльфволд.
 Православные: Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Симеон, Сергей, Феофан, Финеес.

События

До XIX века 
 421 — Согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция. Основана она была жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья.
 752 — Стефан II, избранный двумя днями раньше Папой Римским, скончался от апоплексического удара. Так как он не прошёл необходимого обряда посвящения, его имя не включено в список понтификов. Новый папа также взял себе имя Стефан, но из-за печальной преждевременной кончины предшественника его называют то Стефан II, то Стефан III.
 1238 — начало героической 50-дневной обороны Козельска. После взятия города монголы уничтожили всех, включая грудных детей.
 1305 — в Падуе освящена капелла Скровеньи с росписями Джотто.
 1306 — Роберт Брюс был коронован королём Шотландии.
 1505 — Из Лиссабона отправилась в путь португальская экспедиция с целью завоевания Индии и Малакки и полного уничтожения египетско-арабской торговли с Индией. Для этого была специально учреждена должность вице-короля Индии, и первым на неё был назначен Франсишку Алмейда, возглавивший экспедицию. В плавание были снаряжены 22 корабля с полутора тысячами солдат. Одним из участников экспедиции был бедный португальский дворянин Фернан Магеллан, позже прославивший своё имя организацией первой кругосветной экспедиции.
 1604 — Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать крепость на берегу реки Томи, в татарской земле, с целью защитить переправу через реку. Основание Томска.
 1799 — Битва при Штокахе, результатом которой стало вытеснение французов обратно за Рейн.

XIX век 
 1802 — Между Францией, Испанией и Батавской республикой с одной стороны и Англией — с другой подписан Амьенский мирный договор.
 1807 — Начались регулярные пассажирские перевозки по Железной дороге Суонси и Мамблза (Великобритания). Она стала первой в мире железной дорогой с регулярным пассажирским движением.
 1811 — Император Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 000 акров земли для выращивания сахарной свёклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свёклы.
 1814 — Сражение при Фер-Шампенуазе.
 1815 — Создана седьмая антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия).
 1820 — Изгнание иезуитов из России.
 1821 — Провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.
 1843 — В Лондоне открыт пешеходный туннель под Темзой, связывающий Врэппинг с Розерхисом.
 1864 — Сражение при Падуке; в ходе кавалерийского рейда в Теннесси генерал Натан Форрест занял город Падука, но не смог захватить федеральный форт Андерсон.

XX век 
 1911 — Пожар на фабрике «Трайангл», крупнейшая производственная катастрофа Нью-Йорка.
 1917 — Постановление Временного правительства об отмене смертной казни.
 1918 — Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью Уставную грамоту, в которой провозглашалась независимость БНР.
 1930 — Начало Тугсбуянтского восстания в Монголии.
 1938 — Трансляцией фильма «Великий гражданин» начато регулярное вещание Московского телецентра.
 1941 — Югославия присоединилась к Берлинскому пакту, подписав Венский протокол.
 1941 — Замена в Литве национальной валюты лита советским рублём.
 1944 — Советские войска освободили Проскуров (ныне Хмельницкий).
 1949 — Началась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
 1957 — В зале Горациев и Куриациев римского дворца Киджи на Капитолийском холме в Риме главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).
 1969 — начало постельного протеста Джона Леннона и его супруги.
 1974 — На экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная».
  — в Эр-Рияде своим племянником Фейсалом убит король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
 1985 — По Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма «Гостья из будущего».
 1992 — Из-за постоянных убытков прекращён выпуск английского юмористического журнала «Панч», выходившего 150 лет.
  — «Демонстрация со свечами» в Братиславе, Чехословакия.
 1993 — резня в Каслроке, Северная Ирландия.
 1996 — инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина для переизбрания на второй срок, представила 1 млн 372 тыс. подписей для регистрации его кандидатуры.
 1997 — охотники за сокровищами во главе с аргентинцем Херманом Моро объявили, что они обнаружили у берегов Эквадора затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana с грузом золота и серебра. Эксперты разошлись в оценке возможной стоимости обнаруженных сокровищ — от нескольких миллионов до нескольких миллиардов долларов.

XXI век 
 2002 — обнаружен ген эпилепсии.
 2003 — Фёдор Конюхов установил мировой рекорд для многокорпусных судов по маршруту Канарские острова — Барбадос, пройдя его за девять суток.
 2008 — начало операции на острове Ндзуани.
 2010 — Рустам Минниханов принёс присягу и официально вступил в должность президента Республики Татарстан.
  — пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 60 погибших, в том числе 37 детей.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся 25 марта

До XIX века 

 1259 — Андроник II Палеолог (ум. 1332), император Византийской империи (1282—1328)
 1347 — Екатерина Сиенская (урожд. Катерина ди Бенинкаса; ум. 1380), итальянская религиозная деятельница и писательница позднего Средневековья («Диалоги о Провидении Божьем»).
 1479 — Василий III Иванович (ум. 1533), великий князь владимирский и московский (1505—1533).
 1490 — Франческо Мария I делла Ровере (ум. 1538), итальянский полководец, герцог Урбино.
 1538 — Христофор Клавий (ум. 1612), немецкий математик и астроном, разработчик григорианского календаря.
 1611 — Эвлия Челеби (ум. 1682), турецкий путешественник и географ.
 1614 — Хуан Карреньо де Миранда (ум. 1685), испанский художник эпохи барокко.
 1716 — Алексей Антропов (ум. 1795), русский художник, живописец-портретист, декоратор.
 1747 — граф, затем светлейший князь Александр Безбородко (ум. 1799), государственный деятель, дипломат, канцлер Российской империи.
 1751 — Пьетро ди Готтардо Гонзаго (ум. 1831), итальянский и российский декоратор, архитектор и теоретик искусства.
 1767 — Иоахим Мюрат (ум. 1815), французский военный деятель, маршал Франции (1804), король Неаполитанский (1808).
 1779 — Екатерина Загряжская (ум. 1842), русская дворянка, фрейлина из рода Загряжских, тётка жены А. С. Пушкина.
 1782 — Каролина Бонапарт (ум. 1839), младшая из сестёр Наполеона, жена Иоахима Мюрата.
 1786 — Джованни Баттиста Амичи (ум. 1863), итальянский астроном, оптик и ботаник.

XIX век 
 1808 — Хосе де Эспронседа-и-Дельгадо (ум. 1842), испанский поэт.
 1813
 Андрей Дельвиг (ум. 1887), инженер-генерал, организатор строительства в России крупных инженерных сооружений.
 Алексей Максимов (ум. 1861), русский артист.
 1842 — Илья Цион (ум. 1912), русский и французский физиолог, профессор, агент Министерства финансов России во Франции, международный авантюрист и финансовый махинатор.
 1864 — Алексей Явленский (ум. 1941), русский художник-экспрессионист, живший и работавший в Германии.
 1867
 Михаил Богословский (ум. 1929), русский историк и преподаватель, академик.
 Джон Гутзон Борглум (ум. 1941), американский скульптор и архитектор, автор Рашморского мемориала.
 Артуро Тосканини (ум. 1957), итальянский и американский дирижёр.
 1871 — Игорь Грабарь (ум. 1960), живописец, реставратор, искусствовед, педагог, народный художник СССР.
 1881 — Бела Барток (ум. 1945), венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.
 1897
 Егише Чаренц (наст. фамилия Согомонян; ум. 1937), армянский поэт, прозаик, переводчик, классик армянской литературы.
 Жан Эпштейн (ум. 1953), французский кинорежиссёр, критик и теоретик кино; родом из Польши.

XX век 
 1906 — Лев Шейнин (ум. 1967), советский писатель, драматург, киносценарист.
 1908 — сэр Дэвид Лин (ум. 1991), британский кинорежиссёр («Лоуренс Аравийский», «Доктор Живаго»), сценарист, продюсер.
 1908 — Хельмут Койтнер (ум. 1980), немецкий кинорежиссёр.
 1910 — Магда Оливеро (ум. 2014), итальянская оперная певица (сопрано), певица с самой длительной в истории карьерой.
 1911 — Владимир Дыховичный (ум. 1963), советский писатель-сатирик, драматург, сценарист, поэт, чтец-декламатор.
 1921 — Симона Синьоре (наст. фамилия Каминкер; ум. 1985), французская актриса кино и театра, обладательница премий «Оскар» и «Сезар».
 1925
 Сергей Ивченко (ум. 1984), украинский советский учёный-ботаник, писатель.
 Фланнери О’Коннор (ум. 1964), американская писательница.
 Александр Чекалин (повешен в 1941), юный советский партизан-разведчик, Герой Советского Союза (посмертно).
 1926 — Ласло Папп (ум. 2003), венгерский боксёр, первый в истории бокса трёхкратный олимпийский чемпион.
 1937
 Елена Козелькова, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 Мария Пахоменко (ум. 2013), советская и российская эстрадная певица, народная артистка РФ.
 1940 — Александр Прошкин, советский и российский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РФ.
 1942 — Арета Франклин (ум. 2018), американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел.
 1945 — Георгий Мамиконов (ум. 2021), советский и российский певец, художественный руководитель и солист группы «Доктор Ватсон», заслуженный артист России.
 1947 — сэр Элтон Джон (при рожд. Реджинальд Кеннет Дуайт), британский певец, пианист, композитор, телеведущий.
 1948 — Бонни Беделиа, американская актриса кино и сериалов.
 1950 — Борис Бурда, украинский журналист, телеведущий, писатель, бард, эрудит, знаток клуба «Что? Где? Когда?».
 1951 — Мэйзи Уильямс, британская фотомодель, танцовщица и певица, одна из первых участников группы «Boney M.».
 1956 — Ефим Шифрин, советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец, телеведущий.
 1957 — Тамара Акулова, советская и российская актриса театра и кино, педагог, заслуженная артистка РФ.
 1959 — Алексей Меринов, российский художник-карикатурист.
 1960 — Петер Зайзенбахер, австрийский дзюдоист, двукратный олимпийский чемпион (1984, 1988)
 1962 — Марсия Кросс, американская теле- и киноактриса (роль доктора Кимберли Шоу в «Мелроуз Плейс» и др.).
 1963 — Елена Кищик, российская актриса театра и кино.
 1964
 Алексей Прокуроров (погиб в 2008), советский и российский лыжник, олимпийский чемпион (1988), чемпион мира (1997).
 Дмитрий Селиванов (покончил с собой в 1989), советский рок-музыкант, гитарист.
 Баз Уорн, британский рок-музыкант, певец и гитарист, участник группы «Stranglers».
 1965
 Стефка Костадинова, болгарская легкоатлетка, олимпийская чемпионка (1996), рекордсменка мира в прыжках в высоту.
 Сара Джессика Паркер, американская актриса («Секс в большом городе» и др.), продюсер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми».
 1966
 Дмитрий Квартальнов, советский и российский хоккеист, чемпион мира (1989), тренер.
 Татьяна Патитц (ум. 2023), немецкая супермодель и актриса.
 Джефф Хили, канадский блюз-роковый гитарист и певец, слепой от рождения.
 1971 — Стейси Драгила (наст. имя Стейси Рени Микельсен), американская прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка (2000), трёхкратная чемпионка мира.
 1973 
 Михаэла Дорфмайстер, австрийская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Андрей Николишин, советский и российский хоккеист, чемпион мира, призёр Олимпийских игр.
 1974 — Ксения Раппопорт, актриса театра, кино и дубляжа, народная артистка России.
 1975 — Мелани Блэтт, британская певица и актриса.
 1976 — Владимир Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион (1996), чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.
 1979 — Ли Пейс, американский актёр театра, кино и телевидения.
 1980 — Закир Даудов (погиб в 1999), российский военнослужащий, Герой РФ (посмертно).
 1986 — Кайл Лоури, американский баскетболист, чемпион НБА (2019), олимпийский чемпион (2016).
 1991 — Сейшелл Гэбриел, американская актриса и певица.
 1992 — Элизабет Лэил, американская актриса.
 1994 — Жюстин Дюфур-Лапуант, канадская фристайлистка (могул), олимпийская чемпионка (2014), чемпионка мира.

XXI век 
 2007 — Кейли Флеминг, американская актриса.

Скончались

До XIX века 
 1458 — Иньиго Лопес де Мендоса (р. 1398), испанской поэт и государственный деятель.
 1712 — Неемия Грю (р. 1641), английский ботаник и врач, микроскопист, основоположник анатомии растений.

XIX век 
 1801 — Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг; р. 1772), немецкий поэт-романтик, философ-эзотерик.
 1818 — Генри Ли III (р. 1756), американский военный, 9-й губернатор Вирджинии.
 1847 — Алексей Веденяпин (р. 1804), русский офицер, декабрист, член Общества соединённых славян.
 1853 — Василий Каратыгин (р. 1802), русский актёр-трагик.
 1857 — Уильям Колгейт (р. 1783), американский бизнесмен, основатель компании Colgate.

XX век 
 1907 — Эрнст фон Бергманн (р. 1836), немецкий хирург, основоположник асептики.
 1914 — Фредерик Мистраль (р. 1830), французский поэт и лексикограф, лауреат Нобелевской премии (1904).
 1918 — Клод Дебюсси (р. 1862), французский композитор и музыкальный критик.
 1921 — Карл Григорович (р. 1868), скрипач-виртуоз, прозванный русским Сарасате.
 1957 — Макс Офюльс (наст. имя Максимилиан Оппенхаймер; р. 1902), немецкий, американский и французский кинорежиссёр.
 1971 — погиб Арон Крупп (р. 1917), советский поэт, бард, классик «туристского» направления в авторской песне.
 1973 — Эдвард Стайхен (р. 1879), выдающийся американский фотограф.
 1987 — Иван Иванов-Вано (р. 1900), режиссёр, художник и сценарист мультипликационного кино, один из основателей советской мультипликации, педагог, народный артист СССР.
 1991 — архиепископ Марсель Франсуа Лефевр (р. 1905), основатель Братства святителя Пия X, глава эконской семинарии.
 1994 — Игорь Гостев (р. 1925), кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 1997 — Виталий Виленкин (р. 1911), советский и российский театровед, литературовед, переводчик.
 1999 — Вячеслав Черновол (р. 1937), украинский политик, журналист, публицист, один из основателей Народного руха Украины.

XXI век 
 2007 — Тамара Носова (р. 1927), советская и российская киноактриса, народная артистка РФ.
 2008 — Каба Атабеков (р. 1926), кыргызский манасчы, народный артист Кыргызской Республики.
 2011 — Мария Исакова (р. 1918), советская конькобежка, первая трёхкратная чемпионка мира по классическому многоборью.
 2017 — Теодор Ойзерман (р. 1914), советский и российский философ, историк философии.
 2021 — Бертран Тавернье (р. 1941), французский кинорежиссёр и сценарист.

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Феофан. Феофан — проломи наст.

На Феофана туманы — урожай на лён, овёс и коноплю. В этот день, в виде угощения, птицам бросают конопляные и льняные семена. Особую заботу в этот день проявляли к лошадям, чтобы не заболели: «Если на Феофана лошадь заболеет, то все лето будет болеть». Для защиты от болезней и сглаза, лошадей водили к роднику и поили с серебра, то есть погружали в воду серебряную монету или золотое кольцо.

Сход снежного покрова. Прекращение санного хода. Полное оттаивание почвы. Посев в грунт семян редиса. Коли на муравейниках снег начинает таять с южной стороны, значит лето будет коротким и холодным.

См. также

Примечания